Thibaut Bruttin est un historien du cinéma et militant associatif français.

Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, il est adjoint au directeur général de Reporters sans frontières.

Thibaut Bruttin a dirigé l’ouvrage Louis de Funès, à la Folie (2020, éditions de la Martinière, avec Alain Kruger) et Michel Audiard réalisateur (2022, Actes Sud/Institut Lumière) et a apporté son concours au commissariat de l’exposition consacrée à Louis de Funès présentée à la Cinémathèque française en 2020 et 2021.

Publications

Ouvrages 
Louis de Funès, à la folie (avec Alain Kruger), La Martinière,  « Art et spectacle », 2020 (ISBN 978-2-7324-9145-5)

Michel Audiard réalisateur, Actes Sud/Institut Lumière, 2022 (ISBN 978-2-330-17120-9)

Articles 
« Bons Baisers de France : La nouvelle société pompidolienne dans les réalisations de Michel Audiard », La Revue des Deux Mondes, juin 2022

« Delbez le balèze : entretien avec le réalisateur de Rue des Cascades », 1895, la revue d'histoire du cinéma, été 2022

Notes et références 

Historien du cinéma